Meischner ist der Familienname folgender Personen:

 Anneros Meischner-Metge (1940–2021), deutsche Psychologin
 Horst Meischner (1904–1977), deutscher Lehrer und Politiker (NDPD), MdV
 Joachim Meischner (* 1946), deutscher Biathlet
 Klaus Dieter Meischner (1934–2012), deutscher Geologe
 Magnus Meischner (1821–1892), deutscher Jurist und liberaler Politiker (Deutsche Fortschrittspartei)